das Adjektiv eponym (griech. ) steht für:
 namengebend bei Gattungsbezeichnungen, siehe eponymer Fundort

(das) Eponym steht für:
 Eponym (Sprachwissenschaft), eine von einem Namen abgeleitete Bezeichnung oder dieser Name selbst

(der) Eponym steht für:
 namengebender Ahnherr oder Gründer, siehe eponymer Heros
 hoher Beamte, nach dessen Amtszeit ein Jahr im Kalender benannt wurde, siehe Eponymenliste 
 in Athen der Leiter der Polis, siehe Archon eponymos
 in Rom der consul ordinarius, siehe Consulat

Siehe auch:
 Deutsche Deonyme nach Alphabet
 Deonyme nach Sachgebiet